Чероки може да означава някое от следните понятия:
 чероки – северноамериканско индианско племе
 чероки – език на племето чероки
 чероки – сричкова писменост, използвана от племето чероки
 Чероки – градове в щатите Айова, Алабама, Калифорния, Канзас, Оклахома, Северна Каролина, Тексас на САЩ
 Jeep Cherokee – автомобили с висока проходимост, произвеждани от компанията Jeep
 „Чероки“ – сингъл на шведската рокгрупа „Юръп“